Zakrzówek puede referir a los siguientes sitios en Polonia:

 Zakrzówek, parte del Dębniki, distrito de Kraków
 Zakrzówek, Voivodato de Lublin (Polonia del este)
 Zakrzówek, Condado de Garwolin en Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Zakrzówek, Condado de Zwoleń en Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Zakrzówek, Voivodato de Świętokrzyskie (Polonia central del sur)
 Gmina Zakrzówek, un municipio rural en el Condado de Kraśnik, Voivodato de Lublin.

Enlaces externos 

Localidades del voivodato de Mazovia
Localidades del voivodato de Lublin